Таш-Кыя — топоним в Киргизии:

 Таш-Кыя — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области;
 Таш-Кыя — село в Кадамжайском районе Баткенской области.